Ciche – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno 
 Ciche – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Ciche – skały w Ojcowskim Parku Narodowym
9 jezior w Polsce – patrz Jezioro Ciche